Chidori steht für:
 Chidori, Nachbarschaft im Bezirk Ōta (Tokio), Tokio, Japan, siehe Liste der Stadtteile des Tokioter Bezirks Ōta
 Chidori, berühmtes japanisches Schwert von Tachibana Dōsetsu aus der Sengoku-Zeit
 Chidori-Klasse, japanische Torpedoboot-Klasse
 Chidori (Schiff, 1933), japanisches Torpedoboot der Chidori-Klasse